27001–27500. • 27501–28000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája